Нюдяяха:

Нюдяяха (приток Малого Ямсовея)
Нюдяяха (приток Татляхаяхи)

См. также Нючаяха